Nippotaeniidae är en familj av plattmaskar. Nippotaeniidae ingår i ordningen Nippotaeniidea, klassen Neoophora, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nippotaeniidae 3 arter. 

Nippotaeniidae är enda familjen i ordningen Nippotaeniidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Nippotaeniidae